Ruud Jansen (voetballer)
 Ruud Jansen (muzikant)
Zie ook
 Ruud Janssen doorverwijspagina